Ligue majeure ( en anglais) est un terme générique omnisports désignant des ligues sportives indépendantes, professionnelles, à vocation nationale et rassemblant l'élite d'une discipline. Ce terme est d'abord utilisé en baseball puis adopté par les autres disciplines nord-américaines.

Ligues majeures nord-américaines 
Les principaux championnats de sports collectifs professionnels nord-américains sont surnommés  (majeurs) :
 Baseball : Major League Baseball (MLB)
 Basket-ball : National Basketball Association (NBA)
 Football américain : National Football League (NFL)
 Hockey sur glace : Ligue nationale de hockey (LNH) ou en anglais National Hockey League (NHL)

Outre ces quatre géants, on dénombre d'autres ligues professionnelles nord-américaines gérant des championnats de sports collectifs. Certaines de ces ligues s'autoproclament , mais elles ne possèdent pas encore l'épaisseur des quatre grands.
 Soccer (football association) : 
 Masculin : Major League Soccer (MLS)
 Féminin : National Women's Soccer League (NWSL)
 Basket-ball féminin : Women's National Basketball Association (WNBA)
 Ultimate disque : American Ultimate Disc League (AUDL)
 Crosse en salle : National Lacrosse League (NLL)
 Crosse sur gazon : Major League Lacrosse (MLL)
 Football américain en salle : Arena Football League (AFL) et Legends Football League (LFL)
 Softball féminin : National Pro Fastpitch (NPF)
 Rugby à XV masculin : Major League Rugby (MLR)

Ligues majeures non américaines 
Par extension, on peut qualifier de « Ligue majeure » d’autres ligues à travers le monde.

 Hockey : Ligue continentale de hockey (KHL)
 Baseball : 
championnats du Japon (NPB)
Organisation coréenne de baseball (KBO)
Ligue chinoise professionnelle de baseball (CPBL)

Bibliographie 
 Paul Dickson, The new Dickson baseball dictionary, New York, Harvest,  éd. 1999, 315

Vocabulaire sportif